Дассо «Мираж» IIIV (, V — ) — французский экспериментальный реактивный истребитель-бомбардировщик вертикального взлёта и посадки. 
Разработан французской фирмы Дассо Авиасьон. 
Один из первых СВВП, преодолевших скорость звука.

Построено два образца.

История 

Первый полёт -  12 февраля 1965 года.

Лётно-технические характеристики 
Приведены расчётные данные для серийной машины.

Источник

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 18 м
 Размах крыла: 8,72 м
 Максимальная взлетная масса: 11 000 кг
 Двигатели:
 Маршевый двигатель Snecma TF-106
 тип двигателя: турбореактивный двухконтурный с форсажной камерой
 количество: 1
 Максимальная тяга: 1 × 7 600 кгс
 Подъёмный двигатель Rolls-Royce RB.162
 тип двигателя: турбореактивный одноконтурный
 количество: 8
 Максимальная тяга: 8 × 1 600 кгс
 Тяговооружённость при вертикальном взлёте: 1,16

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 на расчётной высоте: 2,3 М
 у земли: 0,92 М
 Боевой радиус:
 на малой высоте: 460 км
 на большой высоте: 740 км

Вооружение 
 Боевая нагрузка: 900 кг

Примечания 

Самолёты Dassault Aviation
Истребители-бомбардировщики
Экспериментальные самолёты Франции
Самолёты вертикального взлёта и посадки
Появились в 1965 году во Франции
Однодвигательные реактивные самолёты